Kuhnbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Kuhnbach (Fichtenberger Rot), rechter Zufluss der Fichtenberger Rot in Böhringsweiler, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis
 Kuhnbach (Fils), linker Zufluss der Fils vor Reichenbach an der Fils, Landkreis Esslingen; siehe Liste der Zuflüsse der Fils

Siehe auch:
 Kumbach
 Kühnbach
 Kuhnsbach, linker Zufluss der Alb (zum Oberrhein) in der Waldgemarkung von Loffenau, Landkreis Rastatt, Baden-WÜrttemberg